Яро́слав Александер Качи́ньский (; род. 18 июня 1949, Варшава) — польский политик; основатель и председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость» (ПИС). С 14 июля 2006 по 9 ноября 2007 годы — премьер-министр Польши. Брат-близнец погибшего в 2010 году в авиакатастрофе в Смоленске президента Польши Леха Качиньского

С 2011 года депутат нижней палаты польского парламента — Сейма — по спискам партии Право и Справедливость, лидер одноимённой фракции. С 6 октября 2020 по 21 июня 2022 года занимал созданную специально для него должность вице-премьера Правительства, курирующего блок силовых министерств. Считается одним из самых влиятельных людей в Польше.

Биография 
Ярослав Качиньский родился в Варшаве в районе Жолибож 18 июня 1949 года в семье инженера, ветерана Второй мировой войны, офицера Армии Крайовой, Раймунда и филолога Ядвиги Качиньских, активных участников Варшавского восстания 1944 года.

В тринадцать лет в 1962 году они с братом-близнецом Лехом сыграли главные роли в популярном в Польше детском фильме-сказке «О тех, кто украл Луну» ().

Учился на юридическом факультете Варшавского университета, в 1971 году на отделении права и администрации Варшавского университета получил степень магистра. В 1976 году защитил докторскую диссертацию на этом факультете.

Как у многих других консервативных политиков Польши, его карьера началась в 1970-х в оппозиционном «Комитете защиты рабочих», а продолжалась в 1980-х в профсоюзе «Солидарность».

Качиньский является председателем партии «Право и справедливость», получившей наибольшее количество голосов на парламентских выборах в сентябре 2005 и выступавшей с консервативно-патриотическими лозунгами. Чтобы не ухудшать шансы своего брата Леха на выборах президента 9 октября того же года, Качиньский отказался от поста премьер-министра и выдвинул на этот пост однопартийца Казимежа Марцинкевича. После того, как Марцинкевич ушёл в отставку 7 июля 2006, политический комитет партии рекомендовал Ярослава Качиньского в качестве нового премьер-министра; 10 июля брат назначил его премьером, а 14 июля Ярослав официально вступил в должность. Как и брат Лех, Ярослав придерживается консервативного, католического и националистического мировоззрения и относится скептически к России и Германии.

Досрочные выборы в октябре 2007 г., после распада правящей коалиции, привели к поражению ПС от Гражданской платформы. Я. Качиньский подал в отставку, а кабинет министров возглавил лидер ГП Дональд Туск.

Ярославу Качиньскому принадлежит популярное в Польше политическое сокращение TKM, описывающее «психологию победителя».

Одной из причин отказа Ярослава Качиньского от полёта на траурные мероприятия в Катынь, закончившегося катастрофой, была болезнь матери.

Холост. Проживал на Жолибоже с матерью, скончавшейся 17 января 2013 года.

26 апреля 2010 года Ярослав Качиньский официально стал кандидатом на пост главы государства.

20 июня 2010 года, по итогам первого тура президентских выборов в Польше, занял второе место с 36,46 % и вышел во второй тур вместе с и. о. президента Польши Брониславом Коморовским, занявшим первое место с 41,54 %.

Второй тур президентских выборов проходил в Польше 4 июля 2010 года. Победу во втором туре одержал Бронислав Коморовский (53,01 % избирателей), Я.Качиньский набрал 46,99 %.

ВЗГЛЯД: После трагической гибели брата минувшей весной Ярослав Качиньский поначалу признавал тот факт, что Москва полностью сотрудничает с польскими властями в расследовании причин крушения самолёта под Смоленском. Почему же после выборов он сменил позицию и начал всячески намекать, что дело нечисто и русские все же скрывают какие-то причины катастрофы, и в итоге призвал даже американцев подключиться к расследованию?
Сергей Станкевич: Это политическая конъюнктура. Крайне правым политикам для поддержания определённого градуса нужна атмосфера своего рода взвинченности. Им необходимы новые ранящие факторы. В данном случае даже такая огромная трагедия тоже используется для сплочения своих сторонников, для мобилизации крайне правого политического спектра.

На парламентских выборах 2011 года возглавляемая им партия заняла второе место с 29,88 % голосов избирателей и получила 158 мест в Сейме.

На выборах президента Польши в 2015 году поддержал члена своей партии Анджея Дуду, занявшего первое место с результатом в 53 %.

20 июня 2015 года на партийной конференции Ярослав Качиньский выдвинул кандидатуру Беату Шидло на пост премьер-министра Польши в случае победы на осенних выборах 2015 года в парламент.

На парламентских выборах 2015 года возглавляемая им партия заняла первое место 37,6 % голосов избирателей и получила 235 мест в Сейме.

На парламентских выборах 2019 года возглавляемая им партия заняла первое место 43,59 % голосов избирателей и получила 235 мест в Сейме.

Награды 
 2004: Награда Газеты Польской
 2005: Человек года еженедельника Wprost
 2005: Человек года от Федерации гмин и повятов
 2006: II место в плебисците Srebrne Usta
 2007: Медаль им. Самуэля Богумила Линде от администрации города Торунь
 2008: Медаль 660-летия Нового Тарга
 2012: Медаль им. Ежи Попелушко «Побеждай зло добром»
 2013: Орден Победы имени Святого Георгия (Грузия)
 2015: Человек года 2014 Экономического форума в Крынице 
 2022: Орден князя Ярослава Мудрого II степени (Украина, 1 июня 2022 года) — за весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Сочинения 
Ярослав Качиньский. Портрет посткоммунизма // Новая Польша. — 2006. — № 11. — С. 10-16.

Примечания

Ссылки 
 
 Брат погибшего президента Польши Ярослав Качиньский вновь обвинил Россию в авиакатастрофе под Смоленском . 30 июня 2011 года
 НаПраво за Справедливостью: Польша снова предпочитает Качиньского? 

Политики XX века
Премьер-министры, вступившие в должность в 2006 году
Правители Европы XXI века
Выпускники Варшавского университета
Преподаватели Белостокского университета
Кандидаты в президенты Польши (2010)
Премьер-министры Польши
Дети-актёры Польши
Актёры Польши
Члены партии «Право и справедливость»
Депутаты Сейма Польши
Диссиденты Польши
Члены профсоюза «Солидарность»
Руководители политических партий Польши